Никита Леонтьевич Салогор (2 августа (15 августа) 1901, Константиновка, Херсонская губерния, Российская империя — , Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — молдавский советский партийный и государственный деятель, и. о. первого секретаря ЦК КП (б) Молдавии (1942—1946).

Биография 
Член ВКП(б) с 1931 г. Окончил Академию Народного Хозяйства имени Г. В. Плеханова.

 1941—1946 гг. — второй секретарь ЦК КП(б) Молдавии,
 1941—1947 гг. — председатель Верховного Совета Молдавской ССР,
 1942—1946 гг. — и. о. первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии .

Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2 созывов.

Примечания

Источники 
 Некролог Никиты Салогора. Газета "Советская Молдавия", 26.06.1982.
 Могила Никиты Салогора
 ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты, Москва, РОССПЭН, 2004
 Салогор Никита Леонтьевич
Igor Cașu, "Organizația de partid comunistă din RSSM în contextul începutului Războiului Germano–Sovietic (1941)", in Mihai Baciu, Silvia Bocancea (eds.), Basarabia după 200 de ani. Lucrările Conferinței Internaționale 'Basarabia după 200 de ani'. Iași, 12 mai 2012, pp. 363–386. Iași: Institutul European, 2012.  
Igor Cașu, Virgil Pâslariuc, "Chestiunea revizuirii hotarelor RSS Moldovenești: de la proiectul 'Moldova Mare' la proiectul 'Basarabia Mare' și cauzele eșecului acestora (decembrie 1943 – iunie 1946)", in Archiva Moldaviæ, Vol. II, 2010, pp. 275–370.
Ion Costaș, Transnistria, 1989–1992: Cronica unui război "nedeclarat". Bucharest: RAO Publishing, 2012.  
Lilia Crudu, 
"Marginalii la biografia unui funcționar de partid – cazul Gherasim Rudi", in Marius Tărîță (ed.), Cadrele de partid și sovietice din RASSM și RSSM (1924–1956), pp. 7–20. Chișinău: Academy of Sciences of Moldova & Tehnica-Info, 2015.  
"Politica de cadre a aparatului superior de partid în RSSM (1940–1941/1944)", in Tyragetia, Vol. XII, Issue 2, 2018, pp. 195–214.
Nikolai Mikhailovich Frolov, "Поезда летели под откос", pp. 105–125, in Б боях за Молдавию, Vol. II. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1968.
Ruslan Șevcenco, 
"Crearea Universității de Stat din Moldova (1944–1946). Pagini necunoscute", in Studia Universitatis. Revistă a Universității de Stat din Moldova, Issue 6 (16), 2008, pp. 33–38.
"The Danube — the Southern Border of Moldova. Historical Aspects", in Journal of Danubian Studies and Research, Vol. IV, Issue 2, 2014, pp. 151–158.
"The Antisoviet Resistance of 1945 in the Socialist Republic of Moldova", in Iulian Boldea (ed.), Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Vol. V, pp. 263–271. Târgu-Mureș: Arhipelag XXI Press, 2017.  
Marius Tărîță, "Prioritățile Biroului CC al PC(b)M din mai 1941 până în decembrie 1944 (I)", in Marius Tărîță (ed.), Cadrele de partid și sovietice din RASSM și RSSM (1924–1956), pp. 38–48. Chișinău: Academy of Sciences of Moldova & Tehnica-Info, 2015.  

Председатели Верховного Совета Молдавской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Вторые секретари ЦК КП Молдавии